Pearl Harbor bezeichnet:

 einen US-Marinestützpunkt auf Hawaii, siehe Pearl Harbor
 den Angriff der Japaner am 7. Dezember 1941 auf den US-Marinestützpunkt im Zweiten Weltkrieg, siehe Angriff auf Pearl Harbor
 den Titel eines Spielfilms über den oben genannten Angriff, siehe Pearl Harbor (Film)
 einen Gletscher in der Antarktis, siehe Pearl-Harbor-Gletscher

Pearl Harbour bezeichnet einen kleinen Hafen in Manapouri / Neuseeland - in der Mündung des Waiau River in den Lake Manapouri, siehe  Manapouri